Anthony Giovacchini – ex cestista statunitense con cittadinanza italiana
 Petru Giovacchini – poeta, politico e patriota italiano originario della Corsica
 Ulderico Giovacchini – pittore italiano